L'edizione 1997-98 del Campionato ucraino di calcio (Вища ліга) vide la vittoria finale della .

Capocannoniere del torneo fu Serhij Rebrov (), con 22 reti.

Classifica finale

Verdetti
Dinamo Kiev Campione d'Ucraina 1997-98.
Čornomorec' Odessa e Torpedo Zaporižžja retrocesse in Perša Liha.

Calcio nel 1997
Calcio nel 1998
Campionato ucraino di calcio